Ти́хое — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, входит в Раздольненское сельское поселение.

До 1972 года посёлок носил название Удугоу, с 2002 по 2011 — Тихий.

Тихое расположено в центральной части района, на реке Первая Речка. Через посёлок проходит федеральная трасса  Раздольное — Хасан и железнодорожная ветка Барановский — Хасан. Расстояние по дороге до райцентра, села Вольно-Надеждинское, составляет 34 км, до Владивостока — 70 км. Высота над уровнем моря 59 м.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района